Het ATP-toernooi van Båstad 2008 (met de officiële naam SkiStar Swedish Open 2008) werd van 7 tot en met 13 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

Het toernooi van 2008 trok ongeveer 51.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Båstad
ATP-toernooi van Båstad